Sviatoslav Vsevolodovitch (en russe et en ), dit Sviatoslav  de Kiev, est un prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né entre 1116 et 1123, probablement à Tchernigov, et mort le ), qui régna comme grand prince de Kiev à trois reprises: en 1174, puis de 1176 à 1181 et enfin de 1181 à 1194.

Fils de Vsevolod II de Kiev et de Marie de Kiev, fille de Mstislav  Harald, il est également prince de Novgorod en 1141,prince de Tourov en 1142 et 1154, prince de Vladimir et Volhynie de 1141 à 1146, prince de Pinsk en 1154, ainsi que prince de Tchernigov de 1164 à 1177.

Biographie 
En 1141, il reçoit de la part de son père Vsevolod II, grand prince de Kiev, les villes de Tourov et de Volodymyr-Volynskyï, où il règne jusqu'en 1146. Après la mort de son père, il soutient lors de la guerre civile entre cousin riourikides son grand-oncle Iouri Dolgorouki contre son autre grand-oncle Iziaslav II. À la mort de ce dernier, Sviatoslav reçoit cette fois de la part d'Iziaslav III la ville de Novgorod-Severski, puis il reçoit Tchernigov en 1164.

En 1174, il entre après la mort d'André Bogolioubski dans la lutte entre princes cousins pour contrôler Kiev, et est nommé « Prince de Kiev » à la place de son cousin Iaroslav II, avant que ce dernier ne lui reprenne le pouvoir la même année. 

Durant l'été 1176, il retrouve le trône de Kiev pour la seconde fois aux dépens de Roman Ier  qui avait subi avec ses frères un échec cuisant lors de la campagne contre les Polovtses). En 1181, il est à nouveau détrôné par un autre de ses cousins, Rurik II (frère de Roman). Il fait alors la paix avec Vsevolod III « le Grand Nid », grand-prince de Vladimir, ce qui lui permet de retrouver son trône cette même année (1181).

En 1185, il obtient l'indépendance vis-à-vis du Grand-prince de Vladimir qu'il avait aidé à combattre les Bulgares de la Volga deux ans auparavant. Durant son troisième règne, il combat durant plus d'une décennie les princes méridionaux, mais sa politique incohérente envers les nomades de l'est, ainsi que les tentatives de se soustraire à des traités de paix avec eux conduit ces derniers à recommencer leurs raids incessants sur la Russie.

En 1194, il renouvelle son alliance avec Vsevolod III « le Grand Nid » de Vladimir, avant de mourir fin juillet. Il est inhumé dans l'église Saint-Cyrille en 1194. 

Durant son règne, Sviatoslav III, qualifié de grand et de terrible par Le Dit de la campagne d'Igor, aura stabilisé quelque temps l'illustre principauté de Kiev en état de désintégration progressive.

Famille

Union et descendance 
Sviatoslav III épouse en premières noces en 1143 Marie, une fille de Vassilko le prince de Polotsk, dont il eut:

 Vladimir (mort en 1201), prince de Tchernigov.
 Oleg (mort en 1204), prince de Tchernigov.
 Vsevolod IV de Kiev (mort en août 1212), prince de Kiev
 Gleb (mort en 1217), prince de Tchernigov.
 Mstislav (1168 – ), prince de Tchernigov.
 Une fille, qui épouse Roman Glebovitch, prince de Riazan.
 Bolesława, qui épouse en 1167 Vladimir Iaroslavitch, prince de Galicie.
 Une fille, qui épouse Mstislav Vladimirovitch de Tripolye.

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Sviatoslav02
Personnage du Dit de la campagne d'Igor